est le titre anglais des œuvres suivantes :
, manga de Shinobu Nishimura, publié à partir de 1984.
La Troisième Fille, roman d'Agatha Christie, publié en 1966 ;
La Troisième Fille, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2008 ;